Минда́ль обыкновенный () — кустарник или небольшое дерево из подрода  рода Слива.

Этимология 
Слово миндаль в русском языке происходит путём заимствования через польский migdaɫ из , которое произошло в свою очередь от  — «миндальное дерево».

Распространение 
Первичный очаг формирования находится в Передней Азии и в прилегающих районах, включая Средиземноморье и Среднюю Азию. В этих районах культура миндаля возникла за много столетий до нашей эры, первое письменное упоминание миндаля находится в Библии (). В 2010-х годах самые большие насаждения миндаля находятся в США (штат Калифорния выращивает более половины мирового урожая миндаля), в области Средиземноморья (Испания, Италия, Португалия), Иране, Афганистане и Австралии. На Мальорке обильные насаждения миндаля появились во второй половине XVIII столетия. В Таджикистане есть даже «город миндаля» — Канибадам.

Экология 
Миндаль обыкновенный произрастает на каменистых и щебнистых склонах на высоте от 800 до 1600 м над уровнем моря (бухарский миндаль доходит до 2500 м), предпочитает богатые кальцием почвы. В Израиле произрастает значительно ниже 800 метров, в районе Хайфы очень близко к берегу Средиземного моря.

Произрастает небольшими группами по 3—4 особи, на расстоянии 5—7 метров одна от другой.

Очень светолюбив, весьма засухоустойчив благодаря хорошо развитой корневой системе и экономной транспирации. Не терпит переувлажнения и весенних заморозков после начала вегетации.

В северном полушарии цветёт в марте — апреле, местами даже в феврале, плоды созревают в июне — июле. Начинает плодоносить с четырёх — пяти лет, плодоношение продолжается 30—50 лет, живёт до 130 лет. Размножается семенами, корневыми отпрысками и пнёвой порослью. Переносит морозы до −25 °C.

Раннее цветение, миндаль чувствителен к заморозкам. При температуре 8°—10° почки начинают распускаться, а при 15 °C дерево зацветает и цветёт 10—15 дней. Температура меньше 12 °C замедляет рост пыльцевой трубочки. Миндаль имеет мощную корневую систему, поэтому хорошо переносит засуху, каменистую почву. Не переносит влажных и очень глинистых почв.

Ботаническое описание 

Кустарник (реже небольшое дерево) 4—6 м высотой, весьма ветвистый. Побеги двух типов: удлинённые вегетативные и укороченные генеративные.

Листья черешковые, ланцетные, с длиннозаострённой верхушкой.

Цветки одиночные, до 2,5 см в диаметре, с белыми или светло-розовыми лепестками, многочисленными тычинками и одним пестиком, состоят из бокальчатой сростнолистной чашечки и розового или красного венчика. Цветки распускаются раньше листьев.

Плод — сухая бархатисто-опушённая овальная однокостянка с кожистым зелёным мясистым несъедобным околоплодником. Сухой околоплодник при созревании легко отделяется от косточки. Косточки такой же формы, как и сами плоды, покрыты мелкими ямочками, иногда с бороздками, 2,5—3,5 см длиной, массой 1—5 г.

Таксономия 
Вид Миндаль обыкновенный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

В рамках вида выделяют две разновидности:
  — миндаль горький. Ядра косточек горького миндаля содержат ядовитую синильную кислоту. Горечь уходит при температурной обработке; из горького миндаля выжимают миндальное масло, наряду со сладким миндалём используют в кулинарии.
  — миндаль сладкий. Широко используется в кулинарии.

Химический состав зёрен семян 

Ядра косточек культурного сладкого миндаля содержат жирное масло (до 40—60 %), белковые вещества (около 30 %), слизь, витамины, красящие вещества — каротин, каротиноиды, ликопин и др., а также эфирное масло (0,5—0,8 %), определяющее их запах, и следы гликозида амигдалина.

В состав жирного масла входят глицериды олеиновой (80 %) и линолевой (15 %) кислот. Масло, полученное из неочищенных от оболочки семян сладкого миндаля, содержит небольшое количество линоленовой и миристиновой кислот, отсутствующих в масле, полученном из очищенных семян.

Семена дикорастущего горького миндаля ядовиты, что обусловлено присутствием гликозида амигдалина, при расщеплении которого выделяется синильная кислота, бензальдегид и глюкоза. Цельные ядра горького миндаля не пахнут. Будучи нарезанными, приобретают специфический миндальный аромат благодаря бензальдегиду.

Значение и применение 

Ценный ранневесенний медонос, даёт нектар и много пыльцы. С чистого насаждения пчёлы способны собрать до 40 кг/га. Опыление пчёлами миндальных садов увеличивает их урожайность на 30%.

Используется в качестве засухоустойчивого подвоя для персиков и абрикосов.

Миндаль можно высаживать как декоративное почвозащитное растение.

Зола околоплодников содержит много калия, поэтому употреблялась в мыловарении.

На стволах миндаля собирают камедь, используемую в текстильной промышленности.

Применение семян 
Ядра горького миндаля несъедобны, из них получают жирное масло. Масло, очищенное от амигдалина, используют для варки лучших сортов мыла. Жмых ядовит, в прошлом из него готовили лечебную горькоминдальную воду, назначаемую как успокоительное, тонизирующее и обезболивающее средства. Из него отгоняют эфирное масло для отдушки парфюмерных изделий.

Скорлупу миндальных косточек употребляют для ароматизации и улучшения цвета коньяков, ликёров, вин, делают из неё активированный уголь.

Присутствие амигдалина в жмыхе делает его ядовитым и не пригодным для кормления скота.

Применение в кулинарии 
 

По причине содержания амигдалина употребление семян миндаля в термически необработанном виде допустимо лишь в ограниченном количестве (содержание амигдалина зависит от подвида и условий произрастания).
Семена сладкого миндаля используют в пищу свежими, поджаренными, подсоленными, а также в качестве пряности при приготовлении различных изделий из теста, сладостей, шоколада, ликёров, которым они придают тонкий вкус. Из ликёров с ароматом миндаля наиболее известен итальянский амаретто. Скорлупу миндальных косточек употребляют для ароматизации и улучшения цвета алкогольных напитков, из неё делают активированный уголь. Различают тонкостенные и толстостенные косточки.

Миндальное молоко — один из традиционных заменителей коровьего молока, особенно востребованный строгими вегетарианцами и постящимися. На протяжении многих столетий на севере Испании из миндаля готовят растительный молочный напиток орчату; во Франции же смесь миндального молока с флёрдоранжевой () водой получила название оршада. На основе миндального молока в старину научились делать лакомство бланманже.

Из множества сладостей на миндальной основе наибольшее распространение в европейских странах получили марципан (смесь  с сахарным сиропом), пралине (молотый миндаль, обжаренный в сахаре), нуга и . Марципан также употребляется в кулинарии как ингредиент. Цельные орехи служат основой конфет в сахаре, шоколадной оболочке («миндаль в шоколаде») и в кокосовой обсыпке (Raffaello).

Во многих странах популярностью пользуется миндальное печенье. Миндальный крем (франжипан) используется для приготовления многих видов тортов, используется как начинка для сладких булочек. В последние годы всё большим спросом в западных странах пользуется миндальная паста как альтернатива высокожирной арахисовой.

Особое место занимает миндаль в китайской и индонезийской кухне, в которой орехи, миндаль и цитрусы добавляются к большому числу блюд, в особенности к рису, жареной птице, различным видам мяса и так далее.

Миндальное масло 
Миндальный орех — сырьё для получения жирного миндального масла () и семян (). Семена используют для приготовления семенной миндальной эмульсии, а жмых под названием «миндальных отрубей» применяют как лечебно-косметическое средство и для получения «горько-миндальной воды».

Из семян миндаля холодным или горячим прессованием получают масло. Миндальное масло используют в пищевой, парфюмерной, фармацевтической промышленности. Оно служит растворителем камфоры для инъекций, основой для лечебных и косметических мазей (смягчает кожу и оказывает противовоспалительное действие), его назначают внутрь, особенно детям, как слабительное, а в виде эмульсий — как обволакивающее и мягчительное.

Производство семян 

{| class="wikitable" align=center 
! colspan=7|Пятнадцать крупнейших производителей
миндаля (тысяч тонн)
|-
! Страна || 1985 || 1995 || 2005 || 2009 || 2010 || 2011
|-
|  || align="center" | 352 || align="center" | 276 || align="center" | 703 || align="center" | 1162 || align="center" | 1414 || align="center" | 731
|-
|  || align="center" | 287 || align="center" | 159 || align="center" | 218 || align="center" | 282 || align="center" | 221 || align="center" | 212
|-
|  || align="center" | 59 || align="center" | 79 || align="center" | 109 || align="center" | 128 || align="center" | 158 || align="center" | 168
|-
|  || align="center" | 105 || align="center" | 90 || align="center" | 118 || align="center" | 114 || align="center" | 108 || align="center" | 105
|-
|  || align="center" | 30 || align="center" | 45 || align="center" | 70 || align="center" | 104 || align="center" | 102 || align="center" | 131
|-
|  || align="center" | 34 || align="center" | 34 || align="center" | 229 || align="center" | 97 || align="center" | 73 || align="center" | 130
|-
|  || align="center" | 51 || align="center" | 35 || align="center" | 43 || align="center" | 60 || align="center" | 52 || align="center" | 61
|-
|  || align="center" | 38 || align="center" | 37 || align="center" | 45 || align="center" | 55 || align="center" | 55 || align="center" | 70
|-
|  || align="center" | 10 || align="center" | 20 || align="center" | 45 || align="center" | 47 || align="center" | 39 || align="center" | 50
|-
|  || align="center" | 57 || align="center" | 57 || align="center" | 48 || align="center" | 44 || align="center" | 33 || align="center" | 30
|-
|  || align="center" | 9 || align="center" | 9 || align="center" | 15 || align="center" | 43 || align="center" | 56 || align="center" | 61
|-
|  || align="center" | 13 || align="center" | 19 || align="center" | 25 || align="center" | 35 || align="center" | 38 || align="center" | 42
|-
|  || align="center" | 7 || align="center" | 28 || align="center" | 28 || align="center" | 30 || align="center" | 28 || align="center" | 36
|-
|  || align="center" | 28 || align="center" | 49 || align="center" | 23 || align="center" | 26 || align="center" | 22 || align="center" | 21
|-
|  || align="center" | 15 || align="center" | 27 || align="center" | 25 || align="center" | 25 || align="center" | 30 || align="center" | 38
|-
|colspan=7 style="font-size:.7em"| Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
|}

См. также 
 Фисташка настоящая
 Миндаль

Примечания

Литература 

 Артамонов, В. Миндаль // Наука и жизнь. — № 3. — 1989

Ссылки 

 Ореховая энциклопедия: миндаль
 Лекарственные растения: миндаль обыкновенный
 Садовед: Секреты выращивания декоративного миндаля 

Сливовые
Флора Евразии
Флора Африки
Лекарственные растения
Плодовые деревья
Декоративные деревья
Орехоплодные культуры